Сачковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Сачковичи — деревня в Пинском районе Брестской области.

Россия 
 Сачковичи — село в Климовском районе Брянской области.